Carlo d'Albret – principe navarro
 Carlo I d'Albret – militare, politico e cavaliere francese
 Carlo II d'Albret – militare, politico e cavaliere francese